2003 год в истории железнодорожного транспорта

События

В России 
 Январь — завершена электрификация Транссиба, начатая в 1929 г.
 25 мая — открыт Ладожский вокзал.
 1 октября — создано ОАО «РЖД».
 5 декабря — открыт самый длинный (более 15 км) в России Северо-Муйский тоннель, спрямивший 54 км участок Байкало-Амурской магистрали, движение на котором было опасным из-за многочисленных крутых серпантинов и высоких виадуков.
 24 декабря на железнодорожном перегоне Тулун — Утай (Иркутская область) произошло столкновение поезда, следовавшего рейсом по маршруту Владивосток — Новосибирск с оказавшимся на переезде грузовым автомобилем КамАЗ. Погибли три человека.
 Переведён на переменный ток Волгоградский узел.
 Создана Ямальская железнодорожная компания.

В мире 
 1 февраля — в Зимбабве близ города Камбазуман произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. Погибли порядка 40 человек.
 2 июля — в Индии в пригороде столицы штата Андхра-Прадеш, города Хайдерабадана локомотив и два первых вагона сошли с рельсов. Погибли минимум 10 человек.
 21 июля — торнадо разрушил большая часть виадука Кинзу (США).
 12 октября — открылась Циньшэньская ВСМ, первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль.
 18 октября — в Казахстане завершено строительство железной дороги Арыстансор — Хромтау..
 28 ноября — TGV перевёз своего миллиардного пассажира с начала движения в 1981 году.
 Созданы Израильские железные дороги.

Примечания